Morozov kan avse:

Aleksej Morozov, rysk ishockeyspelare
Jurij Morozov (musiker), rysk musiker
Jurij Morozov (politiker), sydossetisk politiker
Vladyslav Morozov, ukrainsk längdskidåkare
Volodymyr Morozov (kanotist född 1940), rysk kanotist
Volodymyr Morozov (kanotist född 1952), rysk kanotist

Se även
Morozova